Сарыбаев — фамилия; имеет женскую форму Сарыбаева.
 Сарыбаев, Ашир Аталыкович — туркменский государственный деятель. Сарыбаев, Галиаскар Тулендинович (род. 1963) — казахстанский государственный деятель, депутат Сената Парламента Казахстана.
 Сарыбаев, Шора Шамгалиевич — казахский языковед-тюрколог, доктор филологических наук (1977), профессор (1979), член-корреспондент НАН РК (1983)
 Сарыбаев, Кайрат Шораевич — казахстанский государственный деятель, дипломат.

 См. также 
 Сарыбай